Стра́жи:
 Стра́жи — те, кто осуществляет охрану кого-либо или чего-либо, те, кто защищают, множественное от страж.

Топоним 
 Стражи — деревня, Куренецкий сельсовет, Вилейский район, Минская область.
 Стражи — деревня, Положевичский сельсовет, Стародорожский район, Минская область.

Другое 
 Стражи — различные вымышленные роботы-охотники на мутантов, появляющиеся во вселенной Marvel Comics.

См. также 
 Стражи Исламской революции
 Стражи кедров
 Стражи Риги
 Стражи Урала
 Сторож